Zoth Ommog Records era un'etichetta discografica tedesca di musica elettro-industrial posseduta dall'etichetta Music Research. La compagnia fu creata dal produttore musicale tedesco Andreas Tomalla (detto Talla 2XLC) e poi passò al produttore Torben Schmidt. L'etichetta pubblicò album per band come Leæther Strip, X Marks the Pedwalk, Bigod 20, Lights of Euphoria e Klinik nel periodo che va dal 1989 al 1999.

La compagnia prese il nome dal personaggio di fantascienza Zoth-Ommog dei Cthulhu Mythos.

Negli Stati Uniti molte delle band della Zoth Ommog furono pubblicate in loco dalla Cleopatra Records e dalla Metropolis Records.

Discografia

Voci correlate 
 Etichette discografiche

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche tedesche
Etichette discografiche di musica elettronica
Etichette discografiche di musica industriale